ERI ist die Abkürzung für:
 EarthRights International, US-Umweltorganisation
 Eco Rail Innovation, eine Initiative der Bahnindustrie, der Deutschen Bahn sowie Forschungseinrichtungen
 Effort-reward imbalance (Verausgabungs-Belohnungs-Ungleichgewicht), ein Begriff aus der Arbeits- und Sozialmedizin
 Eidgenössisches Rohrleitungsinspektorat
 Einheitliche Richtlinien für das Inkasso von Handelspapieren der Internationalen Handelskammer, siehe auch Dokumenteninkasso
 Eritrea, ISO-Länderkürzel
 Electrical resistivity imaging, geophysikalische Untersuchungsmethode
 Erie International Airport (IATA-Code "ERI"), Flughafen in Pennsylvania, USA
 European Research Institute, Forschungsinstitut der University of Birmingham
 Edinburgh Royal Infirmary, Krankenhaus in Edinburgh, Schottland
 Eisenbahn-Revue International, eine Eisenbahn-Fachzeitschrift
 ERI-Card, eine normierte Hinweistafel für Gefahrstoffe

Eri ist der Name von:
 Chiemi Eri (1937–1982), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Serei Eri (1936–1993), papua-neuguineischer Politiker und Autor
 (1402) Eri, Asteroid des Hauptgürtels

Eri ist die Abkürzung für:
 Eridanus (Sternbild)

Siehe auch
 Erie
 Ery

ERI